Numele de Oreavu se poate referi la următoarele localități din România:
 Oreavu, o localitate din județul Buzău
 Oreavu, o localitate din județul Vrancea